Sperosoma är ett släkte av sjöborrar. Sperosoma ingår i familjen Echinothuriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöborrar
Sperosoma